Хацери́м:

 Хацерим —  киббуц, расположенный в 8 км к западу от Беер-Шевы, относящийся к местному совету Бней-Шимон.
 Хацерим — авиабаза ВВС Израиля, находящаяся в Южном округе Израиля.